Stazione di San Marino – stazione ferroviaria in Italia sulla linea Trento-Venezia
 Stazione di San Marino – stazione ferroviaria nella Repubblica di San Marino sulla linea Rimini-San Marino